Molekulska formula -{C22H28N2O3}- se može odnositi na:

 18-Metoksikoronaridin
 Pentamorfon
 JTE 7-31
 Voakangin